Лоро́за (, ) — власна і загальна назва.

Топоніми

Лороза (Олівейра-ду-Ошпітал)
 Лороза (Санта-Марія-да-Фейра)
 Лороза (Тондела)